

Geografia
 Tarragona, città della Spagna capoluogo della provincia omonima
 Tarragona, municipalità delle Filippine nella Provincia di Davao Oriental
 Provincia di Tarragona, provincia della Spagna nella comunità autonoma della Catalogna

Persone
 Roberto di Tarragona, cavaliere normanno del XII secolo

Sport
 Club Gimnàstic de Tarragona, società calcistica della Spagna.
 Tarragona Challenger, stato un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra battuta.
 Open Tarragona Costa Daurada, un torneo professionistico di tennis.

Altro
 Tarragona – stazione della linea 3 della metropolitana di Barcellona
 Tarragona – vino DOC di Tarragona
 Arcidiocesi di Tarragona – sede metropolitana in Spagna della Chiesa cattolica.
 Concurs de Castells de Tarragona – competizione castelliera che si svolge a Tarragona.
 Fruttuoso di Tarragona – stato un vescovo spagnolo. Vescovo di Tarragona, Spagna.